Breitenstein heißen folgende geographische Objekte:

 Breitenstein (Eberbach), Hochfläche rund um den Umlaufberg Schollerbuckel, Landschaftsschutzgebiet in der Stadt Eberbach am Neckar
 Breitenstein (Hoher Fläming), Wüstung in der Nähe der Gemeinde Wiesenburg/Mark, Brandenburg
 Breitenstein (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Breitenstein (Otzberg), Berg im Landkreis Darmstadt-Dieburg im nördlichen Odenwald

Gemeindeteile:
 Breitenstein (Esthal), Weiler der Gemeinde Esthal im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz
 Breitenstein (Grebin), Ortsteil der Gemeinde Grebin im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Breitenstein (Koblentz), Ortsteil der Gemeinde Koblentz im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Breitenstein (Königstein), Ortsteil des Marktes Königstein im Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern, siehe auch Burgruine Breitenstein
 Breitenstein (Overath), Ortsteil der Stadt Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Breitenstein (Schwäbisch Hall), Wohnplatz im Stadtteil Eltershofen der Stadt Schwäbisch Hall im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Breitenstein (Südharz), Ortsteil Breitenstein der Gemeinde Südharz im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt
 Breitenstein (Weil im Schönbuch), Ortsteil der Gemeinde Weil im Schönbuch im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg

 Breitenstein (Gemeinden Aigen-Schlägl, Ulrichsberg), Ortschaft von Aigen-Schlägl und Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Breitenstein (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Breitenstein (Gemeinde Mölbling), Ortschaft von Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Breitenstein (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortsteil von Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

in Polen und Russland:
 Bobrówko (Strzelce Krajeńskie), Ort im Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Breitenstein, Kreis Friedeberg/Neumark, Brandenburg
 Dobino (Wałcz), Dorf in der Gemeinde Wałcz, Woiwodschaft Westpommern Polen (ehem. Landkreis Deutsch Krone, Westpreußen)
 Uljanowo (Kaliningrad), Dorf in Russland (ehem. Kraupischken, Ostpreußen, NS-Zeit 1938–1946 Breitenstein)

Baulichkeiten:
 Burg Breitenstein (Pfalz), Burgruine bei Breitenstein der Gemeinde Esthal im Landkreis Bad Dürkheim im Pfälzerwald
 Burg Breitenstein (Bayern), im Markt Königstein im Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern

Berge:
 Breitenstein (Lienzer Dolomiten), 2304 m, in den Lienzer Dolomiten in Osttirol
 Breitenstein (Chiemgauer Alpen), 1661 m, im Geigelsteingebiet in den Chiemgauer Alpen
 Breitenstein (Bayerische Voralpen), 1622 m, in den Bayerischen Voralpen
 Breitenstein (Mühlviertel), 956 m, bei Kirchschlag bei Linz in den Böhmerwaldausläufern
 Breitenstein (Schwäbische Alb), 812 m, Bergsporn der Schwäbischen Alb bei Bissingen an der Teck

Breitenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Breitenstein (1828–1853), deutscher Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Andreas Breitenstein (* 1961), Schweizer Journalist und Literaturkritiker
 Berend Breitenstein (* 1964), deutscher Bodybuilder, Ernährungswissenschaftler, Autor
 Bernhard Breitenstein (1880–1956), deutscher Richter und Politiker (Zentrum)
 Carl August Breitenstein (1864–1921), niederländischer Landschaftsmaler und Grafiker
 Emil Breitenstein (1899–1971), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Ernst Breitenstein (1857–1929), Schweizer Maler
 Gerhard Breitenstein (* 1921), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Breitenstein (1848–1930), deutscher Arzt, Zoologe, Geograph und Schriftsteller
 Johann Philipp Breitenstein (1753–1825), deutscher reformierter Theologe und Prediger
 Johannes Breitenstein (1918–1986), deutscher Fußballspieler
 Jonas Breitenstein (1828–1877), Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
 Jules Breitenstein (1873–1936), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Karl Breitenstein (1888–1961), deutscher Landwirt und Politiker (Thüringer Landbund)
 Louis Breitenstein (1837–1901), deutscher Landwirt und Politiker
 Mirko Breitenstein (* 1975), deutscher Historiker
 Rolf Breitenstein (1932–2021), deutscher Schriftsteller und Ghostwriter
 Sebastian von Breitenstein († 1535), deutscher Fürstabt im Fürststift Kempten (1522–1535)
 Todd Breitenstein (1966–2013), US-amerikanischer Spieleentwickler und Publisher

Siehe auch:
 Breidenstein (Begriffsklärung)
 Breiter Stein
 Am Breitenstein
 Zwölfapostelstein